Маріан де Свардт і Руксандра Драгомір виграли титул, перемігши у фіналі пару Керрі-Енн Г'юз і Патрісія Гай-Буле з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лаура Голарса /  Кароліна Віс (чвертьфінал)
 Деббі Грем /  Джилл Гетерінгтон (чвертьфінал)
 Оса Карлссон /  Патті Фендік (чвертьфінал)
 Марія Ліндстрем /  Марія Страндлунд (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1995 Rover British Clay Court Championships Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд